Ната́лья Ю́рьевна Щу́кина () — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (2002).
Доцент кафедры мастерства актера театрального института имени Бориса Щукина

Биография 
Наталья Щукина родилась 12 сентября 1970 года в Барнауле.

Наталья училась в «театральной» школе № 123, из которой в 1987 году поступила в Театр-студию Вячеслава Спесивцева на Красной Пресне, где начала играть в спектаклях. Самый известный из них — «Приключения Тома Сойера» (роль Сюзи Гарпер).

Дебютировала в кино в пятнадцать лет в картине Рубена Мурадяна «Фотография на память», а уже через два года снялась в главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна».

В 1992 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Ю. М. Авшарова) и была принята в труппу театра «Ленком», где прослужила до 26 августа 2021 года.

В 2009 году начала работать в вахтанговской школе в качестве педагога-стажёра. С 2011 года — преподаватель кафедры мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.
С 2022 года доцент кафедры мастерства актера.

Семья 
Замужем за бизнесменом с 1992 года. Дочь Александра родилась в 1994 году.

Творчество

Роли в театре

Театр «Ателье» 
  — «Ladies' night. Только для женщин» по пьесе Энтони Маккартена, Стефана Синклера и Жака Коллара — Гленда
  — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони — Ортензия

Театр «Ленком» 
 «Поминальная молитва» Г.Горина — Цейтл
 «Мудрец» А.Островского — Машенька
 «Мистификация» по произведениям Н.Гоголя — Улинька
 «Две женщины» И.Тургенева — Лизавета Богдановна
 «Тартюф» Мольер — Дорина, горничная Марианы
 «Город миллионеров» Э.де Филиппо — Лючия
 «Князь» по роману Ф.Достоевского «Идиот» — генеральша Епанчина
 «Пять вечеров» А. Володин — Зоя
 «Безумный день, или женитьба Фигаро» Пьер Бомарше. Режиссёры: Марк Захаров, Юрий Махаев — Сюзанна
 «Ва-банк» (сцены из комедии А. Н. Островского «Последняя жертва») — Ирина Лавровна
 «Tout payé, или Всё оплачено» — Виржиния

Арт-Партнёр XXI 
 «Клинический случай» Р. Куни — Розмари, Джейн

Продюсерский центр А.Самойленко 
 «Дон Джованни» Д. Нигро — Донна Эльвира

Театр наций 

 "На всякого мудреца" (режиссёр — Константин Богомолов) — Мамаева

Театр на Малой Бронной 
 "Без вины виноватые" (режиссёр — Роман Самгин) — "Нина Павловна Коринкина"

Другие театры 
 «Юнона и авось»
 «Дона Флор и два её мужа» Ж. Амаду — Розилда, вдова

Фильмография

Роли в кино

Озвучание

Признание и награды 
 В 2002 году Наталье Юрьевне было присвоено звание заслуженной артистки России.
 В 2002 году была награждена независимой премией «Триумф».
 В 2007 году награждена премией имени Е. П. Леонова за лучшую роль в спектакле «Тартюф» театра «Ленком».
 В 2013 году награждена премией имени Е. П. Леонова за лучшую женскую роль второго плана роль в спектакле «Пять вечеров» театра «Ленком».
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (27 февраля 2023 года) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актрисы озвучивания России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Актёры и актрисы «Ленкома»
Дети-актёры СССР
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина